The Human Condition ("la condizione umana" in lingua inglese) può riferirsi a:

Musica 
 The Human Condition – album dei Saga del 2009
 The Human Condition – album di Jon Bellion del 2016
 The Human Condition – album dei Black Stone Cherry del 2020

Altro 
 Vita activa (The Human Condition) – saggio di Hannah Arendt del 1958

Pagine correlate 
 La condizione umana (disambigua)